Vladimir I di Novgorod – nobile russo
 Vladimir II di Novgorod– nobile russo, principe di Novgorod dal 1036 alla morte